afkorting van de Oostenrijkse entomoloog Nicolaus Poda von Neuhaus (1723-1798)
 Poda (Sjenica), plaats in Servië